Serie A 2012/2013 (officiellt Serie A  TIM) är den 81:e säsongen av Italiens högstaliga i fotboll för herrar. 20 lag deltar i serien och regerande mästare inför säsongen är Juventus FC efter att ha vunnit säsongen 2011–12.

Deltagande lag

Poängtabell 

Fotbollssäsongen 2012/2013
2012 i Italien
2013 i Italien
2012/2013